Барьерные рифы — разновидность коралловых рифов. Образуются из окаймляющих рифов в результате тектонического опускания берега. Отделены от берега лагуной глубиной от нескольких метров до нескольких десятков метров. 

Располагаются у северо-восточного побережья Австралии (наиболее известен Большой Барьерный риф), у берегов Новой Каледонии, остров Фиджи и Больших Антильских.

Примечания 

Коралловые рифы